Oda puede referirse a:
 Oda, composición poética del género lírico en la cual se expresa la admiración exaltada por algo o alguien; según el tema que se cante, puede ser sagrada, heroica, filosófica, amatoria.
 Oda, ciudad de Japón en la prefectura de Shimane.
 Eiichirō Oda, mangaka japonés, creador de One Piece.
 Nobunari Oda, patinador japonés.